Niemcy:
 Konz – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Konz – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Franz Konz – niemiecki autor
 Otto Konz – niemiecki inżynier

Zobacz też:
 Conz
 Kons